Diddy peut renvoyer à :
 Diddy, le surnom de Sean J. Combs, un rappeur américain ;
 Diddy Kong, un personnage de Donkey Kong Country.